

Diritto 
 Real estate – espressione inglese usata per indicare il settore dei beni immobili

Musica 
 Real Estate – gruppo musicale statunitense
 Real Estate – album dei Dodgy del 2001
 Real Estate – album dell'omonimo gruppo musicale del 2009
 La casa (Real Estate) – episodio della terza stagione della serie televisiva Haven